Apple Mighty Mouse – mouse prodotto dalla Apple
 Mighty Mouse – personaggio dei cartoni animati
 Mighty Mouse – serie televisiva a cartoni animati trasmessa per la prima volta nel 1979